Eggenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Eggenberger (1894–1967), Schweizer Nationalrat, St. Galler Kantonsrat, Bezirksammann von Werdenberg
 Georges Eggenberger (1928–2010), Schweizer Politiker (SP)
 Hans Eggenberger (1881–1946), Schweizer Mediziner
 Heinrich Suter-Eggenberger (1862–1835), Schweizer Fabrikant und Erfinder
 Katrin Eggenberger (* 1982), liechtensteinische Politikerin, Regierungsrätin des Fürstentums Liechtenstein
 Mathias Eggenberger (1905–1975), Schweizer Nationalrat, Ständerat und Regierungsrat des Kantons St. Gallen
 Oswald Eggenberger (1923–2003), reformierter Pfarrer und Autor
 Margrith Bigler-Eggenberger (1933–2022), Schweizer Juristin und Bundesrichterin
 Nando Eggenberger (* 1999), Schweizer Eishockeyspieler

 Robin Eggenberger (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler
 Walter Eggenberger (* 1944), Schweizer Fernseh- und Radiomoderator

Siehe auch:
 Eggenberg
 Egenberger
 Eggenberger Motorenbau, Schweizer Motorenbauer und ehemaliges Motorsport-Team